Kerskål kan avse:

 Kerskål – bygdemål för Kirskål	
 Kerskål – alternativt namn för Svalört